Kommunistische Verbrechen wird in unterschiedlicher Bedeutung verwendet.

 Strafrechtlicher Begriff, der im Bereich des ehemaligen Ostblocks von staatlichen Behörden verwendet wird, siehe: Kommunistisches Verbrechen
 Schlagwort zur Beschreibung der Verbrechen der Regierungen, kommunistischen Parteien, deren Geheimdienste und Militärs in realsozialistischen Staaten, siehe Schwarzbuch des Kommunismus